mgła – zjawisko meteorologiczne
 mgła adwekcyjna
 mgła frontowa
 mgła lodowa
 mgła przyziemna
 mgła radiacyjna
 mgła – chemia fizyczna
 mgła gaśnicza – pożarnictwo
 Mgła – zespół muzyczny

Literatura 
 Mgła – powieść Lisy McMann
 Mgła – powieść Jamesa Herberta
 Mgła – powieść Sergiusza Piaseckiego
 Mgła – powieść Miguela de Unamuno
 Mgła – nowela Stephena Kinga

Filmy 
 Mgła – polski film wojenny z 1976 roku
 Mgła – horror amerykański z 1980 roku
 Mgła – polski film obyczajowy z 1983 roku
 Mgła – horror amerykański z 2005 roku
 Mgła – horror amerykański z 2007 roku
 Mgła – rosyjski film wojenny z 2010 roku
 Mgła – polski film dokumentalny z 2011 roku
 Mgła (serial) – amerykański serial z 2017 roku